Olaszország
Breno, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében

Más
Breno, brazil labdarúgó